Zbigniew Stanisław Dąbrowski pseud. „Cyklon” (ur. 1925, zm. 1944) – żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Akcji „Kretschmann” i Akcji „Stamm”
 Zbigniew Dąbrowski (1925–2021) – hodowca  koni i trener jeździectwa, wieloletni dyrektor Stada Ogierów Książ
 Zbigniew Dąbrowski (1931–1983) – poseł na Sejm w PRL VIII kadencji
 Zbigniew Maria Dąbrowski – prof. dr hab. inż., specjalista budowy maszyn, pracownik Politechniki Warszawskiej
 Zbigniew Tadeusz Dąbrowski – prof. dr hab., specjalista entomologii i ochrony roślin, wykładowca SGGW
 Zbigniew Józef Dąbrowski – prof. dr hab., pracownik Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 Zbigniew Dąbrowski – chemik, dr hab.